Первая лига 1978/1979 () — 53-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1978/1979
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1978 году
Спорт в Чехословакии в 1979 году